Odzi steht für:
 Odzi (Stadt), Ort in Simbabwe
 Odzi (Fluss), Fluss in Simbabwe